Ibaraki bezeichnet:
 Ibaraki-ken, eine japanische Präfektur: Präfektur Ibaraki
 Ibaraki-machi, eine Stadt in dieser Präfektur: Ibaraki (Ibaraki)
 Ibaraki-shi, eine Stadt in der Präfektur Ōsaka: Ibaraki
 Ibaraki-han, ein Lehen mit Sitz in dieser: Ibaraki (Han)
 Ibaraki-gun, einen ehemaligen Landkreis der japanischen Provinz Hitachi/Präfektur Ibaraki, 1878 geteilt in
 Higashiibaraki-gun („Kreis Ost-Ibaraki“), einen Landkreis der japanischen Präfektur Ibaraki
 Nishiibaraki-gun („Kreis West-Ibaraki“), einen ehemaligen (bis 2006) Landkreis der japanischen Präfektur Ibaraki
 (19713) Ibaraki, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Ibaraki (Band), eine Metal-Band